O índice de qualificação fisiográfica da parcela (IQFP) é o indicador que traduz a relação entre a morfologia da parcela e o seu risco de erosão, e consta do modelo P1 do sistema de identificação parcelar agrícola (SIP). Este expressa a fisiografia da parcela de terreno, tendo em consideração os declives médios e máximos.

Agronomia